Gando ist

 die koreanische Aussprache des Namens (間島) eines von Koreanern bewohnten Teiles der Mandschurei
 ein Dorf in Burkina Faso, in dem eine mit dem Aga Khan Award for Architecture ausgezeichnetes Schule steht – siehe  Gando (Burkina Faso)
 ein anderer Name für die Stadt Gwandu in Nigeria und das gleichnamige afrikanische Reich Gwandu
 Bezeichnung für die ehemaligen Sklaven der Fulbe
 eine Ortschaft auf Gran Canaria nördlich des Flughafens Gran Canaria. Des Weiteren wird der militärische Teil des Flughafens Base Aérea de Gando bezeichnet.